Кампестри (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Кампестри (Алагоас) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.